Альфред По́льгар (); настоящее имя Альфред Полак (), псевдонимы: Archibald Douglas, L. A. Terne; 17 октября 1873, Вена — 24 апреля 1955, Цюрих) — австрийский писатель, афорист, критик и переводчик.

Биография 
Родился в семье ассимилировавшихся евреев Йозефа и Генриетты Полак в районе Леопольдштадт. Родители вели школу игры на фортепиано. По окончании гимназии и коммерческого училища в 1895 году получил место редактора в газете Wiener Allgemeine Zeitung и поначалу писал репортажи с судебных и парламентских слушаний. Позднее получил должность специального редактора по фельетонам.

Начиная с 1905 года регулярно писал для журнала Зигфрида Якобсона Schaubühne. Помимо этого, писал для кабаре. Совместно с Эгоном Фриделем написал юмористическую пьесу «Гёте. Гротеск в двух картинах» (, 1908), успешно пародировавшую преподавание литературы в школе, когда сам Гёте является на экзамен по жизни и творчеству Гёте и проваливается на нём. В том же 1908 году издал первую книгу «Источник зла» (). В это время чаще всего его можно было встретить в обществе Петера Альтенберга,  и Эгона Фриделя в кафе «Централь», где в наблюдениях за происходящим он собирал материал для своего творчества.

Занимался также литературной обработкой и переводами театральных пьес, например, Иоганна Нестроя, и в 1913 году перевёл с венгерского на немецкий язык пьесу Ференца Мольнара «Лилиом». Он перенёс действие в венский Пратер и добавил пролог, что обеспечило до того времени неудачной пьесе мировое признание после триумфальной премьеры 28 февраля 1913 года в венском Театре в Йозефштадте.

Во время Первой мировой войны работал в военном архиве, продолжал писать для газет, в частности, для выходившей на немецком языке венгерской газеты Pester Lloyd. По окончании войны заведовал отделом фельетонов в газете Der Neue Tag. Совместно с Эгоном Фриделем, начиная с 1921 года выпускал журнал Böse Buben Journal. В 1920-е годы проживал преимущественно в Берлине, публиковал статьи в газетах «Берлинер Тагеблатт» и Prager Tagblatt. В октябре 1929 года женился на Элизе Лёви, урождённой Мюллер.

После прихода к власти национал-социалистов его книги сжигались, и он вернулся в Вену через Прагу. В 1938 году после аншлюса Австрии в очередной раз был вынужден бежать. Через Цюрих эмигрировал в Париж и вступил в «Лигу за духовную Австрию», в которую также входили , Гина Каус, Эмиль Альфонс Райнхардт, Йозеф Рот и Франц Верфель.

После вступления немцев во Францию в 1940 году бежал в Марсель, откуда в октябре того же года ему удалось эмигрировать в США через Испанию и Лиссабон.

В Голливуде работал сценаристом для Metro-Goldwyn-Mayer. С 1943 года проживал в Нью-Йорке, получил американское гражданство. Писал для эмигрантских газет, например, «Aufbau», американского «Time» и аргентинской «Панорамы».

В 1949 году вернулся в Европу и обосновался в Цюрихе, где и умер. Похоронен на кладбище Зильфельд в Цюрихе.

Творчество 
 «Источник зла»
 «Движение — всё»
 «Чёрное и белое»
 «По этому случаю»
 «Да и нет»
 «Мирная жизнь солдат»
 «Смерть Тальма»
 «Растратчики»

Примечания

Литература 
 Auswahlband, B., 1930; Ansichten, B., 1933; Im Vorübergehen, Stuttg., 1947; Im Lauf der Zeit, Hamb., 1954; Fensterplatz, Hamb., 1959; в рус. пер. — Смерть великого актера, М., 1913.
 Zweig A., Dem Andenken Alfred Polgars, «Neue Deutsche Literatur», 1955, № 6, S. 156—57.

Ссылки 
 Альфред Польгар в Краткой литературной энциклопедии

Немецкие писатели
Редакторы по алфавиту
Редакторы Австрии
Редакторы XIX века
Иммигрировавшие в США из Австрии
Похороненные на Зильфельдском кладбище